Die UCI-Paracycling-Straßenweltmeisterschaften (UCI Para-cycling Road World Championships) werden seit 2006 jährlich ausgetragen, mit Ausnahme der Jahre, in denen Paralympische Sommerspiele stattfinden.

Austragungsorte

Weblinks